Le nom Tony Woodcock est porté par les personnes suivantes :
 Tony Woodcock (né en 1955), un footballeur anglais ;
 Tony Woodcock (né en 1981), un joueur de rugby à XV néo-zélandais.